Ženská čtyřhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2019 probíhala na přelomu dubna a května 2019. Do deblové soutěže rabatského tenisového turnaje hraného na nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Ruska Anna Blinkovová s Rumunkou Ralucou Olaruovou,, které do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Španělek María José Martínezová Sánchezová a Sara Sorribesová Tormová, který ve finále zdolal gruzínsko-španělskou dvojici Georgina Garcíaová Pérezová a Oxana Kalašnikovová po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Martínezová Sánchezová vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sorribesovou Tormovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  María José Martínezová Sánchezová /  Sara Sorribesová Tormová (vítězky)
  Alexandra Panovová /  Věra Zvonarevová (1. kolo)
  Monique Adamczaková /  Jessica Mooreová (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Sabrina Santamariová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2019
WTA Tour 2019